Battle je anglický výraz pro bitvu a dále:

 Příjmení
 Battle (příjmení) – nositelé příjmení Battle

 Ve vojenství
 Fairey Battle – britský lehký bombardovací letoun z 2. světové války
 Třída Battle – třída torpédoborců

 V hudbě
 Battle (jihokorejská hudební skupina)
 Battle (britská hudební skupina) – hudební skupina z anglického Surrey
 Battles (hudební skupina)
 Freestyle battle – soutěž dvou nebo více rapperů ve freestyle rapu
 The Battle (album, George Jonese) – country hudební album od George Jonese
 The Battle (album, Allen/Lande)

 V tanci
 Battle – soutěž ve street dance

 Ve filmu
 The Battle (1911) – film
 The Battle (1934) – film

 Na internetu
 Battle.net – síť herních serverů

 Další významy
 Bitva (Star Trek) (v anglickém originále The Battle) – epizoda třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Battle (Sussex) – město v Anglii
 Battle Picture Weekly – britský komiks
 Sgt Mike Battle – komiksová postava
 The Battle (box) – zápas Miguel Cotto vs. Antonio Margarito v červenci 2008
 The Battle (novela) – francouzská novela z roku 1997

Reference

Externí odkazy